Rača může být:

název lidského sídla nebo jeho části
 Rača (Bratislava) – městská část Bratislavy
 Rača (Srbsko) – město Šumadijského okruhu Srbska
 Rača (Bajina Bašta) – obec v Srbsku
 Nova Rača – vesnice a opčina v Chorvatsku v Bjelovarsko-bilogorské župě
 Stara Rača – vesnice v opčině Nova Rača

geografické názvy
 Rača (Gruzie) – provincie v Gruzii
 Velká Rača – nejvyšší vrch Kysuckých Beskyd

jiné významy
 Rača, láska moja – slovensko-gruzínský film z roku 1977

Rozcestníky - místopisné jméno